Козлец () — село в Болгарии. Находится в Хасковской области, входит в общину Хасково. Население составляет 479 человек (на 15 марта 2015 года).

Население 
По данным переписи населения 2011 года в селе проживали 440 жителей, из 372 опрошенных жителей 286 указали национальность: 321 — турки; 35 — болгары и 15 цыгане.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Козлец, в состав которого входит Козлец, должность кмета (старосты) исполняет Юмер Мерт (ЕНП), прежде кметом был Сейхан Мехмед Али (коалиция в составе 2 партий: Союз свободной демократии (ССД), демократы за сильную Болгарию (ДСБ)).

Примечания

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Хасковской области